Zwiebelfleisch bezeichnet mehrere verschiedene Fleischzubereitungen:

 Zwiebelfleisch (Schmorgericht), hier werden auch andere warme Zubereitungen beschrieben.
 Zwiebelfleisch (Kalte Küche)